Юхново — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав муниципального образования «Бежаницкое».

География 
Расположена в 16 км к юго-востоку от райцентра Бежаницы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района